Don-Bosco-Gymnasium steht für:

 Don-Bosco-Gymnasium Essen
 Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf
 Gymnasium der Don-Bosco-Schule (Rostock)